PBR kan syfta på:
Patrol Boat Riverine, en patrullbåt.
Professional Bull Riders, en internationell idrottsorganisation som arrangerar professionell tjurridning.